Marba peut désigner : 
 les Marba, une population du Tchad
 le marba, une langue tchadique.

Patronyme 

 Antoni Ros-Marbà, un compositeur et chef d'orchestre espagnol

Voir aussi 
 Marbas, un démon issu des croyances de la goétie